Puncturella pacifica är en snäckart som beskrevs av Cowan 1969. Puncturella pacifica ingår i släktet Puncturella och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
pacifica